El término Hoces, plural de Hoz, hace referencia a varios artículos:

Lugares
Camino Real de Las Hoces en los términos municipales de Bárcena de Pie de Concha y Pesquera (Cantabria , España)
Casa de los Hoces, antigua casa solariega situada en el barrio de la Trinidad de Córdoba
Espacio natural Hoces de Vegacervera
Hoces del Cabriel
Hoces del Esva
Hoces del Jalón
Hoces del río Mira
Parque natural de Hoces del Alto Ebro y Rudrón
Parque natural de Hoces del Río Riaza, noreste de la provincia de Segovia (España)
Parque natural de las Hoces del Cabriel entre las provincias de Valencia y Cuenca
Parque natural de las Hoces del Río Duratón
Puerto de Hoces de Bárcena, comunidad autónoma de Cantabria

Personas
Alonso de Vera y Aragón y Hoces, conquistador y colonizador español
Ángel Hoces Salas
Bernardo de Hoces
Francisco de Hoces, marino español
Juan de la Cierva y Hoces, inventor e ingeniero español